Барбинг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург. Население составляет 4981 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,51 км². Официальный код — 09 3 75 117.

Община подразделяется на 8 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баварии